Distretto di Laraos – distretto del Perù nella regione di Lima, provincia di Huarochirí
Distretto di Laraos – distretto del Perù nella regione di Lima, provincia di Yauyos